Брюс Трэвис Макгилл (; 11 июля 1950, Сан-Антонио) — американский актёр. Наиболее известен своим сотрудничеством с режиссером Майклом Манном в фильмах «Свой человек» (1999), «Али» (2001) и «Соучастник» (2004). Также известен ролями Джека Далтона в сериале «Секретный агент Макгайвер» (1985—1992) и детектива Винса Корсака в сериале «Риццоли и Айлс» (2010—2016).

Ранние годы 
Макгилл родился в Сан-Антонио, штат Техас, в семье художницы Адриэл Роуз (урожденной Джейкобс) и Вудро Вильсона МакГилла, агента по недвижимости и страхованию. Он окончил среднюю школу им. Дугласа Макартура в северо-восточной части Сан-Антонио и Техасский университет в Остине по специальности драматургия.

Карьера 
Макгилл начал актёрскую карьеру в 1977 году. Одной из самых известных его работ стала роль в комедии «Зверинец» 1978 года, которую Макгилл отчаянно пытался заполучить, будучи молодым безработным актёром.

МакГилл часто работал с режиссёром Майклом Манном, он снялся в таких его фильмах как «Соучастник», «Али» и «Свой человек». Он также снялся в четырех телевизионных фильмах HBO, сначала сыграв тренера «Янкиз», Ральфа Хука, по прозвищу Майор, в фильме Билли Кристала «61: История рекорда» в 2001 году, затем дипломата Джорджа Болла в фильме «Путь к войне» 2002 года; журналиста Питера Арнетта в фильме «Прямой эфир из Багдада» в конце того же года; и Мака Стипановича в фильме «Пересчёт» 2008 года о президентских выборах 2000 года во Флориде.

С 1986 по 1992 год Макгилл играл в сериале «Секретный агент Макгайвер». В 1987 году сыграл Эрнеста Хемингуэя в телефильме «В ожидании Луны». В 1995 году он появился вместе с Джеем Лено в эпизоде номинированного на премию «Эмми» сериала «Большой ремонт». Также он снимался в роли капитана Брэкстона в сериале «Звёздный путь: Вояджер» (1999), играл роль Уилларда Кейтса в телесериале «Волчье озеро» (2001—2002), озвучил агента Буфорда в видеоигре Mercenaries: Playground of Destruction (2005), появился в эпизоде телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус» (2009) в роли Гордона Гаррисона и озвучил Ллойда Уотермана в мультсериале «Шоу Кливленда» (2009—2013). В 2008 году актёр сыграл Джорджа Тенета в фильме «Буш».

В 2013 году Макгилл был номинирован на премию «Gold Derby Awards» в категории «Лучший актёрский ансамбль» за роль Эдвина Стэнтона в фильме «Линкольн».

Во время президентских выборов 2016 года Макгилл озвучил ряд рекламных роликов Дональда Трампа и Республиканской партии.

В 2019 году получил премию международного кинофестиваля в Пасадене в категории «Лучший актёр» за роль в фильме Waiting Game.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа изящных искусств Техасского университета в Остине